Котелевка — село в Україні, Краснокутський район Харківська область
 Котелевка — річка в Україні

Див. також 
 Котельва